Литвино́вич — українське, білоруське (Ліцьвіновіч, Літвіновіч) та польське (Litwinowicz) прізвище, утворене від слова Литвин. Переважно пиширене на території Білорусі, а також в Україні, Польщі, Росії та США.

Відомі носії 
 Базиль Литвинович — білоруський журналіст.
 Віктор Литвинович — радянський шахіст, Чемпіон СРСР (1965, 1967, 1971, 1979)
 Марина Литвинович — російська політична діячка, політтехнолог, журналіст, правозахисник, член виконкому коаліції «Інша Росія»
 Литвинович Казимир Францевич — член уряду Галицької РСР,
 Спиридон (Литвинович) — єпископ Української Греко-Католицької Церкви
 Литвинович Ярослав — економіст, кооперативний діяч у Галичині, державний секретар торгівлі ЗУНР.

Українські прізвища